Литвиновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Литвиновская волость (Кашинский уезд) — в составе Тверской губернии
 Литвиновская волость (Томский уезд) — в составе Томской губернии
 Литвиновская волость (Белёвский уезд) — в составе Тульской губернии
 Литвиновская волость (Старобельский уезд) — в составе Харьковской губернии